Kallas este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Aino Kallas (1878-1956), scriitoare finlandezo-estonă
 Kaja Kallas (n. 1977), politiciană estoniană
 Siim Kallas (n. 1948), politician estonian